Гурзуфская улица — название нескольких улиц в России.

 Гурзуфская улица — улица в Волгограде;
 Гурзуфская улица — улица в Екатеринбурге;
 Гурзуфская улица — улица в Новосибирске.
 Гурзуфская улица — улица в Симферополе.